Aardrijkskunde
 Appleby (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Appleby (North Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap North Lincolnshire
 Appleby-in-Westmorland, plaats in Engeland, graafschap Cumbria

Fictief figuur
 Appleby, een personage uit de roman Catch-22 van Joseph Heller
 Humphrey Appleby, een personage uit de komische televisieseries Yes, Minister en Yes, Prime Minister

Personen met de achternaam Appleby
 Kim Appleby, Brits zangeres
 Mel Appleby, Brits zangeres
 Shiri Appleby, Amerikaans actrice
 Stuart Appleby, Australisch golfer